Ремечи има више значења:

 Ремечи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ремечи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику